Муници́пии () являются, наряду с коммунами, минимальными административно-территориальными единицами Румынии. Статус муниципия обычно предоставляется городам с населением больше 15 000 человек, но точного критерия муниципия не существует. Населённым пунктам с населением меньше 15 000 человек обычно предоставляется статус коммуны. Главой муниципия является примар.

См. также 
 Муниципии Молдавии
 Муниципии Древнего Рима

Административное деление Румынии
Румыния